S74 ou S-74 peut faire référence à plusieurs sous-marins :
 Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse, d’après la classification internationale des maladies ;
 , un sous-marin de la Marine royale canadienne ;
 Tramontana (S-74), un sous-marin de la marine espagnole.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres